Рафиња је деминутив имена Рафаел. Може се односити на:
 Рафиња (фудбалер, рођен 1982)
 Рафиња (фудбалер, рођен 1985)
 Рафиња (фудбалер, рођен 1987)
 Рафиња (фудбалер, рођен 1988)
 Рафиња (фудбалер, рођен 1992)
 Рафиња (фудбалер, рођен фебруара 1993)
 Рафиња (фудбалер, рођен априла 1993)